Криче́вський — українське та єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Кричевський Абрам Григорович  — радянський російський кінооператор і режисер (1912  — 1982).
 Кричевський Василь Васильович  — український архітектор, художник (1901  — 1978).
 Кричевський Василь Григорович  — український маляр, архітектор, графік (1873  — 1952).
 Кричевський Гарік  — український автор-виконавець пісень у стилі російського шансону.
 Кричевський Микола Васильович  — український художник-постімпресіоніст, живописець, графік, театральний декоратор (1898  — 1961).
 Кричевський Михайло Станіслав (?-1649) — військовий діяч, з 1643 року полковник Чигиринського полку i Київського полку (1648) реєстрових козаків, наказний гетьман українського козацтва.
 Кричевський Осип Гаврилович (1767—1832) — лікар Нерчинських заводів, винахідник сухого молока.
 Кричевський Мусій Юхимович (1897—2008) — радянський вчений і винахідник в галузі гірничої справи, один з останніх ветеранів Першої світової війни.
 Кричевський Федір Григорович  — український художник і педагог (1879  — 1947).

Див. також 
 Кричев

Українські прізвища
Єврейські прізвища